Farbig bezieht sich auf:

die Farbe eines Objektes
die Farbsättigung einer Farbe

Siehe auch:
 Farbiger